Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1947 года прошёл 6 — 7 февраля в Стокгольме (Швеция). Чемпионат проводился на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 27 конькобежцев из 8 стран. Чемпионом Европы стал шведский скороход Оке Сейфарт, призёрами — швед Гёте Хедлунд и норвежец Сверре Фарстад.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции
 DQ =дисквалифицирован

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
1947 год в конькобежном спорте
Февраль 1947 года
Спорт в Швеции в 1947 году
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Чемпионаты Европы в 1947 году
Чемпионаты Европы в Швеции